Cosmonaut bezeichnet:

 Cosmonaut-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Astronaut Cosmonaut, Graffiti des französischen Streetart-Künstlers Victor Ash im Berliner Ortsteil Kreuzberg

Siehe auch:

 Kosmonaut (Begriffsklärung)